GetRight — условно-бесплатный менеджер закачек для Windows, разработанный компанией Headlight Software. Поддерживает браузеры Internet Explorer, Firefox и Opera. На сайте производителя имеется около 200 скинов и пользовательские переводы интерфейса. Цена около 20 долларов США. Развитие остановилось в 2011 году. Был очень популярен в мире на заре развития интернета в конце 90-х — начале 2000-х из-за возможности докачки файлов, так как диалап-соединение часто разрывалось. С развитием браузеров и вытеснением ненадежного диалапа популярность программы быстро угасла.

Достоинства 
 Возможность тонкой настройки.
 Поддержка пакетного импорта ссылок для скачивания из текстового файла (*.urls).
 Возможность создания отдельных папок для разных расширений загружаемых файлов.
 Возможность ускорения скачивания файла за счёт скачки его сегментов с различных серверов.
 Возможность дозакачки файла, если имеется ранее скачанная его часть (например, другой программой).
 Возможность предварительно узнать размер файла перед его загрузкой.
 Поддержка протоколов HTTPS и FTP а также, BitTorrent.
 Управление скоростью закачки, последовательная закачка или вручную.
 Встроенный HTTP и FTP браузер.
 Поддержка закачки (upload) по FTP.
 Поддержка закачки подкастов, в том числе по расписанию.
 Возможность изменить строку User Agent.

Неудобства 
 При загрузке файлов нет возможности создать для них отдельную папку, сортировку приходится выполнять вручную уже после загрузки, копируя их из папок по умолчанию.
 Плохая совместимость с современными браузерами.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Обзоры 
 
 
 

Менеджеры загрузок
Shareware
Программы, разработка которых прекращена